

Geografia

Eccleston (Cheshire) –  villaggio ed ex parrocchia civile della contea del Cheshire
Eccleston (Lancashire) – villaggio e parrocchia civile della contea del Lancashire
Eccleston (St Helens) – parrocchia civile della contea di Merseyside 
Eccleston – villaggio e parrocchia civile della contea del Merseyside

Persone
 Christopher Eccleston – attore britannico
 Nathan Eccleston – calciatore britannico
 Samuel Eccleston – religioso statunitense